

Geografia 
 Regno Unito
 Paisley – città della Scozia
 Stati Uniti d'America
 Paisley – census-designated place della Contea di Lake, Florida
 Paisley – città della Contea di Lake, Oregon

Persone
 Bob Paisley (1919-1996) – dirigente sportivo, allenatore di calcio e calciatore britannico
 Brad Paisley (1972) – cantautore e chitarrista country statunitense
 Grégory Paisley (1977) – ex calciatore francese
 Ian Paisley (1926-2014) – politico britannico
 Simon Paisley Day (1967) – attore britannico

Altro 
 Paisley – tipo di pattern per tessuti derivante dal boteh o buta, motivo vegetale a forma di goccia di origine persiana